Desa Pekacangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pekacangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 110,10), Jawa Tengah, 
 Desa Pekacangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 109,81), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar